Bratków steht für folgende Orte:
 Bratków (Baćkowice), Ort in der Gemeinde Baćkowice in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Polen
 Bratków (Bogatynia), Ort in der Gemeinde Bogatynia in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Bratków (Sławno), Ort in der Gemeinde Sławno in der Woiwodschaft Łódź, Polen
 Bratków Dolny, Ort in der Gemeinde Zadzim in der Woiwodschaft Łódź, Polen